Freyder peut désigner :
 Michael Freyder, un orfèvre strasbourgeois du ,
 Georg Freyder, un orfèvre strasbourgeois, probablement le fils du précédent.